Brech ist der Name folgender Orte:

 Brech, französische Gemeinde im Département Morbihan in der Region Bretagne
 Brech (Alfdorf), Ortsteil der Gemeinde Alfdorf im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg
 Brech (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting im Landkreis Straubing-Bogen in Bayern

Brech ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Brech (* 1964), deutscher Videokünstler
 Walter Brech (* 1927), deutscher Fußballspieler